Яшин атх − бывший ауховский хутор в Новолакском районе Дагестана.

География 
Хутор находился южнее селения Гамиях, в долине реки Ямансу.

История 
Яшин атх был основан чеченцем-аккинцем Яшом. С чеченского переводится, «хутор Яши», где Яши – имя собственное основателя.

Примечания 

Новолакский район
Аух
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана